Nazar (vrachtwagenmerk), een Spaans vrachtwagenmerk
Nazar (band), een Turkse popgroep
Nazar (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Navarra
Nazar (amulet), een (Turks en Oriëntaals) afweermiddel tegen het boze oog
 Nazar (rapper), Oostenrijks rapper
Zie ook:
Nazaré (doorverwijspagina)